Черная Королева () — главная антагонистка сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье». Впервые Алиса встречается с ней в 1 главе «Зазеркальный дом», когда видит её ростом с шахматную фигуру. Однако в следующей главе «Сад, где цветы говорили» она встречает Королеву уже нормального роста, и та предлагает ей стать белой пешкой, чтобы Алиса, дойдя до 8-й клетки, смогла стать королевой.

Когда Алиса доходит до 8-й клетки, Белая и Чёрная Королевы говорят, что для того, чтобы стать королевой, ей нужно пройти «Королевский экзамен», и начинают задавать ей вопросы, например: что будет, если разделить булку на нож, и т. п. Вскоре обе Королевы засыпают, и Алиса становится королевой.

В экранизациях, объединяющих сюжеты дилогии нередко объединяются персонажи Червонной (карточной) и Чёрной (шахматной, в оригинале «Красной» — ) королев. Сам Кэрролл различал этих двух схожих персонажей, а в статье «Алиса на сцене» он писал:
Я представлял себе Червонную Королеву воплощением безудержной страсти — нелепой и бессмысленной ярости. Чёрную Королеву я представлял себе также как фурию, но совсем иного рода; её страсть должна быть холодной и сдержанной; сама же она – чопорной и строгой, впрочем, не вовсе лишённой приветливости; педантичная до чрезвычайности, это квинтэссенция всех гувернанток!

См. также 
 Гипотеза Чёрной Королевы

Примечания 

Персонажи Алисы в Стране чудес
Литературные персонажи
Вымышленные королевы
Литературные злодеи